Duitsland:
Sankt Margarethen (Holstein), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Oostenrijk:
Sankt Margareten im Rosental, een gemeente in de deelstaat Karinthië
Sankt Margarethen im Burgenland, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Sankt Margarethen an der Sierning, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Sankt Margarethen im Lungau, een gemeente in de deelstaat Salzburg

Zwitserland:
Sankt Margrethen, een plaats in het kanton Sankt Gallen.